Li Sheng (mort en 249) est une personnalité du Royaume de Wei pendant la période des Trois Royaumes.
 Li Sheng  (727-793) est un général chinois sous les Tang.
 Li Sheng (772-846) est un poète chinois, qui a vécu à Wuxi.
 Li Sheng est un peintre chinois du .
 Li Sheng est un peintre chinois du .